A giugno 2013 la Nazionale irlandese di rugby si è recata in tour nel Nord America per giocare due test match: l'8 giugno contro gli  a Houston e il 15 giugno contro il  a Toronto.

Risultati